Tomáš Košický (Bratislava, 11 de março de 1986) é um futebolista eslovaco que atualmente joga pelo Novara.

Ligações externas 

Naturais de Bratislava
Futebolistas da Eslováquia
Futebolistas do FK Inter Bratislava
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Novara Calcio
Futebolistas do Asteras Tripolis FC
Jogadores da Seleção Eslovaca de Futebol